De mannelijke Ilerion, een fabeldier uit India.
 Alerion (Brussel), een historisch Belgisch merk van motorfietsen.
 Alerion (band), een Nederlandse metalband